Kostel se poate referi la:

 Kostel, Slovenia, o localitate din Comuna Kostel, Slovenia
 Comuna Kostel, Slovenia
 Kostel, Croația, un sat de lângă Pregrada, Croația
 Kostel, denumirea germană a orașului ceh Podivín
 Kostel Pribićki, un sat de lângă Krašić, Croația
 Kostel, Veliko Tărnovo, un sat din Comuna Elena, Bulgaria

Vezi și
Costel
Kostelevo, Vrața
Kostelec